Marathon de Paris (), Paris maraton, går av stapeln den första söndagen i april varje år. Första loppet gick 1976, och en föregångare löptes 1896 samt 1903–1932.

Historik
Tour de Paris Marathon löptes första gången det olympiska året 1896, då 191 löpare ställde upp på sträckan 40 km; man valde längden för att skilja sig från det olympiska maratonloppet samma år. 1903–1932 (utom vissa år) arrangerades loppet som ett professionellt lopp.

Det moderna Paris maraton löptes första gången 1976, och sedan 1978 tävlas även i en damklass. 1976 samt 1992–96 fungerade tävlingen även som franskt mästerskap i maraton.

Gällande rekordtid (i herrklassen) sattes 2014, då etiopiern Kenenisa Bekele vann på 2:05:03. Bästa tid i damklassen noterades året före, då dennes landsmaninna Boru Tadese löpte i mål på 2:21:06.

Vid tävlingens 40:e upplaga 2016 sattes rekord i antal startande (43 317) och fullföljande löpare (41 708). Totalt hade 57 000 anmält sig till loppet.

Vinnare

Färger:

Källor:

Källhänvisningar

Externa länkar

Friidrott i Frankrike
Maratonlopp
Sport i Paris
Sportevenemang i Frankrike
Återkommande sportevenemang i april
Återkommande sportevenemang med premiär 1976